Spaddy est un nom de plume utilisé par
 Renée Dunan (1892-1936), écrivain, critique et poétesse française
 Johannès Gros (), écrivain érotomane français

Nom de plume